Китманов Роальд Викторович   (23.01.1930-05.05.2007  ) — горный инженер,  лауреат Государственной премии СССР (1980). Кандидат технических наук (1978).

Биография 
Китманов Роальд Викторович родился 23   января 1930 года в Улан-Баторе Монгольской народной республики.

В 1957 году окончил Московский нефтяной институт. 

С 1962 года работал в ВУФ ВНИИГеофизика в г. Октябрьский старшим инженером, старшим геофизиком и заведующим лабораторией.

Китмановым Роальдом Викторовичем были разработаны дистанционные датчики давления для каротажных опробователей пластов, использующиеся в поисках месторождений нефти и природного газа. Внедрение разработки было проведено в экспедициях трестов «Башнефтегеофизика», «Татнефтегеофизика», «Тюменьнефтепромгеофизика».

Труды 
Роальд Викторович - автор 20 изобретений, имеет 50 печатных работ.

«Датчик зенитного угла инклинометра». Авторское свидетельство СССР № 312141, кл. G 01С 9/16, 1971. Авторы: А. Б. Благовещенский, Р. В. Китманов и А. И. Фионов/  Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин.

Награды и звания 
 Государственная премия  СССР (1980)

Примечания

Ссылки 
Уральская энциклопедия